Новосёлки — посёлок в Мелекесского района Ульяновской области. Административный центр Новосёлкинского сельского поселения.

История 
Совхоз создан в чистом поле летом 1929 году, приехавшие сюда из Мелекесса, Ульяновска, а также окружающих сёл. Объекты совхоза возводились силами заключенных, на территории поселка была размещена колония. В совхоз вошли 5 поселений (отделений).

В 1931 году было проведено разукрупнение зерновых совхозов, вместо четырёх отделений было создано семь с общей земельной площадью в 50.718 гектаров. В наше время сохранилось пять отделений — седьмое отделение, около села Березовка, просуществовало очень недолго, шестое отделение, около села Мусорки, было ликвидировано в 1955 году.

В 1966 году совхозу было вручено переходящее Красное Знамя Совета Министров РСФСР и ВЦСПС, за организованное проведение уборки урожая и за сверхплановую продажу зерна государству, с вручением денежной премии.

В мае 1967 года совхоз был награжден орденом Ленина, а также повторно — переходящим Красным Знаменем Совета Министров РСФСР и ВЦСПС.

В 1971 году, целях дальнейшего развития сельского хозяйства ордена Ленина совхоза им. Крупской, при совхозе открыли исправительно-трудовую колонию усиленного режима.

10 июня 1979 года в Доме культуре прошли торжественные мероприятия по случаю создания совхоза — Ордена Ленина совхоза имени Н. К. Крупской. На торжества приехали: первый секретарь обкома КПСС Кузнецов И. М., председатель облисполкома Кузьмичёв В. С.

В 1986 году, Указом ПВС РСФСР, посёлок центральной усадьбы совхоза имени Крупской переименован в Новосёлки. Отделение № 2 переименовано в Уткин, № 3 отделение — в Ковыльный, № 4 — в Видный, № 5 — в Просторы.

29 мая 2005 года Новосёлки стал административным центром Новосёлкинского сельского поселения.

Население

Известные люди совхоза 
 Н. И. Григорьев — первый директор совхоза.
 Костин, Михаил Николаевич — директор совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Чайкин, Геннадий Андреевич — главный инженер совхоза им. Крупской, Герой Социалистического Труда.
 К. Н. Савинов — механизатор.
 Анна Евгеньевна Жукова — механизатор, депутат Верховного Совета СССР.
 Л. П. Курылева — первая трактористка совхоза.
 Г. М. Валиулов — комбайнер, Лауреат премии Ленинского комсомола.
 Пастухов Александр Егорович — лучший механизатор совхоза и СССР — лауреат Государственной премии СССР, кавалер орденов: Ленина, Октябрьской Революции, два ордена Трудового Красного Знамени, две золотые и одна серебряная медаль ВДНХ.
 Анатолий Иванович Голубков — директор совхоза им. Крупской Мелекесского района.
 Большов, Александр Михайлович — советский и российский партийный и государственный деятель, председатель Ульяновского облисполкома (1982—1987), почётный гражданин Ульяновской области, работал агрономом-семеноводом в совхозе.
 Жуков, Анатолий Николаевич — советский и российский писатель, жил здесь с 1940 по 1951 гг.
 Леонтьева Валентина Михайловна — диктор ЦТ, телеведущая, Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии СССР.

Гости посёлка 
 В разные годы здесь побывали партийные и государственные деятели страны: Михаил Андреевич Суслов, Андрей Павлович Кириленко, Петр Нилович Демичев, Геннадий Иванович Воронов и другие.
 10 июня 1979 года на 50-летие совхоза — первый секретарь обкома КПСС Кузнецов И. М., председатель облисполкома Кузьмичёв В. С.
 27 июня 1981 года колонию и посёлок посетил первый замминистра МВД СССР Чурбанов Ю. М.

Инфраструктура 
 СПК им. Н. К. Крупской
 Дом культуры
 Музей
 Около посёлка есть аэродром «Новосёлки».
 Памятник воинам Великой Отечественной войны (1967 г.)
 Храм в Честь Архистратига Михаила.
 Рядом с посёлком проходит Лесополоса Генко — ООПТ Ульяновской области.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 СПК им. Н. К. Крупской 
 История СПК им. Н. К. Крупской

Литература 

 Ульяновская — Симбирская энциклопедия : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 М. Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 441.
 Н. Баженов Статистическое описание соборов, монастырей, приходских и домашних церквей Симбирской епархии по данным 1900 г. (Приложение к Симбирским Епархиальным Ведомостям за 1903 год) Симбирск, Типо-литография А. Т. Токарева., 1903.

Населённые пункты Мелекесского района